Бори́с Соколо́в:
 
 Соколов, Борис Вадимович (род. 1957) — российский историк, публицист, литературовед, критик.
 Соколов, Борис Васильевич (род. 1945) — советский футболист.
 Соколов, Борис Георгиевич (род. 1962) — российский философ, профессор СПбГУ.
 Соколов, Борис Иннокентьевич (род. 1953) — советский участник боевых действий в ДРА, Герой Советского Союза.
 Соколов, Борис Макарович (1927—2001) — капитан атомного ледокола «Ленин», Герой Социалистического Труда (1981).
 Соколов, Борис Матвеевич (1889—1930) — российский и советский фольклорист, профессор.
 Соколов, Борис Михайлович (1944—2022) — советский и российский актёр театра и кино.
 Соколов, Борис Николаевич (род. 1931) — советский хоккеист.
 
 Соколов, Борис Сергеевич (1914—2013) — советский и российский геолог, палеонтолог, академик АН СССР (1968), Герой Социалистического Труда (1984).
 Соколов, Борис Фёдорович (1889—1979) — эсер, член Всероссийского учредительного собрания.